Marstrand har flere betydninger:

 Marstrand – en svensk by
 Marstrand (slægt) – en dansk slægt
 Kanonbåden Marstrand
 Glud & Marstrand – en dansk metalvarefabrik

Et efternavn:
 Dan Marstrand – en dansk tv-personlighed
 Even Marstrand (1879-1949) – en dansk valgmenighedspræst
 Jacob Marstrand (1848-1935) – en dansk bagermester og politiker
 Jens Aage Marstrand(-Svendsen) (1880-1964) – en dansk bryggeridirektør
 Julie Marstrand (1882-1943) – en dansk billedhugger
 Knud Marstrand (1886-ca. 1918) – en dansk arkitekt
 Margrethe Marstrand, født Lønborg-Jensen (1874-1948) – en dansk lærer og forfatter
 Nicolai Jacob Marstrand (1770-1829) – en norskfødt mekaniker, opfinder, bager og kommerceråd
 Osvald Marstrand (1812-1849) – en dansk søofficer
 Paul Marstrand (1895-1965) – en dansk arkitekt
 Poul Marstrand (1851-1902) – en dansk fabrikant
 Sophus Marstrand (1860-1946) – en dansk arkitekt
 Troels Marstrand (bagermester) (1815-1889) – en dansk bagermester, brygger og politiker
 Troels Marstrand (fabrikant) (1854-1929) – en dansk fabrikant
 Vilhelm Marstrand (1884-1955) – en dansk ingeniør og arkitekt
 Wilhelm Marstrand (1810-1873) – en dansk maler
 Carl Marstrander (1883-1965) – en norsk lingvist